Hungry Again — тридцать четвёртый студийный альбом американской кантри-певицы Долли Партон, выпущенный 25 августа 1998 года.

Об альбоме

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Долли Партон
Альбомы Decca Records